Gaio Giunio Silano – console 17 a.C.
 Gaio Giunio Silano – console 10